«Старуха» () — портрет итальянского живописца Джорджоне (1477—1510), мастера венецианской школы. Написан примерно в 1508 году. С 1856 года хранится в коллекции Галереи Академии в Венеции.

История 
Вместе с «Бурей» эта работа входила в коллекцию  и предназначалась для знаменитой «комнатки с хламом» в его дворце Санта-Фоска. В 1856 году картина была приобретена императором Австрийской империи Францем Иосифом I, который подарил ее Галерее Академии. В течение почти тридцати лет она считалась «портретом матери Тициана в манере Джорджоне», пока не была окончательно атрибутована как произведение Джорджоне.

Описание 
Джорджоне, художественную манеру которого перенял молодой Тициан, совсем не считался современниками тем «первым мастером», славу которого он получил у поклонников искусства XIX—XX веков. XXI век соглашается с его репутацией великого художника, безвременно ушедшего из жизни, который оставил таинственные, полные мягкой гармонии и поэзии полотна.

На полотне изображена пожилая женщина, сжимающая в руке полоску бумаги, на которой можно прочесть: «Со временем», и указывающая на себя. Очевидно, речь идет об аллегории, наводящей на размышления о беспощадном беге времени и бренности земной красоты. Помимо символического смысла, это необычный портрет, отличающийся исключительной естественностью и полный горькой меланхолии, которая отражается в усталых глазах женщины; в ее лице, безжалостно рубленом временем, можно угадать едва уловимые следы былой красоты.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Картины из собраний Галереи Академии
Картины Джорджоне
Женские портреты XVI века